Midar är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Nador och regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Midar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Midar är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Adrar Sidi Mohand Ou Fers,  meter över havet,  km söder om Midar. Runt Midar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Midar är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Midar är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)